|-
| 71501 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71502 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71503 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71504 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71505 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71506 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71507 - || || 4 de febrer, 2000 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 71508 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71509 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71510 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71511 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71512 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71513 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71514 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71515 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71516 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71517 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71518 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71519 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71520 - || || 1 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71521 - || || 7 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71522 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71523 - || || 10 de febrer, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 71524 - || || 7 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71525 - || || 8 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71526 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71527 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71528 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71529 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71530 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71531 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71532 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71533 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71534 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71535 - || || 8 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71536 - || || 8 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71537 - || || 8 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71538 - || || 5 de febrer, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 71539 - || || 7 de febrer, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 71540 - || || 10 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71541 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71542 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71543 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71544 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71545 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71546 - || || 24 de febrer, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 71547 - || || 27 de febrer, 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 71548 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71549 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71550 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71551 - || || 27 de febrer, 2000 || Tebbutt || F. B. Zoltowski
|-
| 71552 - || || 28 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71553 - || || 28 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71554 - || || 27 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71555 - || || 27 de febrer, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 71556 Page || || 27 de febrer, 2000 || Jornada || D. S. Dixon
|-
| 71557 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71558 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71559 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71560 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71561 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71562 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71563 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71564 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71565 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71566 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71567 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71568 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71569 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71570 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71571 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71572 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71573 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71574 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71575 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71576 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71577 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71578 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71579 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71580 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71581 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71582 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71583 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71584 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71585 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71586 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71587 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71588 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71589 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71590 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71591 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71592 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71593 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71594 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71595 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71596 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71597 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71598 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71599 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71600 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
1